Dům U Zlaté studně je název několika domů v Praze:

dům U Zlaté studně (Karlova), čp. 175/I., Karlova 3, Seminářská 2
dům U Zlaté studně (Malá Strana), čp. 166, ulice U zlaté studně, Malá Strana
dům U Zlaté studně – jeden z domů v Melantrichově ulici, které připadly klášteru servitů u sv. Michala